November is de elfde maand van het jaar in de gregoriaanse kalender. November kan tevens verwijzen naar:

Film 
 November (film uit 2004), een Amerikaanse film uit 2004 van regisseur Greg Harrison
 November (film uit 2017), een Estlandse film uit 2017 van regisseur Rainer Sarnet

Muziek 
 November (band), een Zweedse rockband van begin jaren 1970
 November (John Abercrombie), een studioalbum van John Abercrombie uit 1993
 November (Rowwen Hèze), een nummer van Rowwen Hèze uit 2000
 November (Juli), een nummer uit 2005 van de Duitse popband Juli
 November (Bizzey), een album van de Nederlandse rapper Bizzey uit 2018